.
 Étude de sûreté et de sécurité publique.
 European Satellite Services Provider.
 Code OACI de l'aéroport de Norrköping.

Codes OACI des aéroports